Hommels, insecten van het geslacht Bombus of Psithyrus
 Hommel (muziekinstrument), een snaarinstrument
 Hommel (automerk), een Frans automerk
 De Kleine Molen (Haarlem), oftewel De Hommel, een windmolen